Чалай может означать:
 Чалай, лагуна на северо-востоке Шри-Ланки.
 Чалай — город на берегу лагуны Чалай.
 Васлий Чалай (настоящее имя Василий Фёдорович Чегаев, 1917—1979) — марийский советский поэт, прозаик и переводчик, редактор, автор текстов песен.